

Протаси — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства

Протаси — присілок у складі Шабалінського району Кіровської області